Татья́на () — женское русское личное имя римского происхождения.

Святая Татиана почитается и в православной, и в католической церквях.

Происхождение 
Существуют две версии происхождения имени. По одной, это имя имеет сабино-латинское происхождение — это женская производная форма от имени Татий () — по имени легендарного сабинского царя Тита Татия. Женщин в роду сабинского царя Татия называли Татьянос («госпожа из рода Татия»). Мужской вариант имени — Татиан («господин из рода Татия»). По другой версии, это имя происходит от  «предписывать, устанавливать, определять, назначать».

На Русь попало с христианством из Византии. Популярность в России получило благодаря образу Татьяны Лариной, персонажа из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Именины 
Православные (даты даны по григорианскому календарю): 18 января, 25 января, 8 февраля, 17 июля, 14 сентября, 23 сентября, 3 октября, 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря.

Католические: 5 января, 12 января.

Святые 
 мученица Татиана Римская (226) — день памяти 12/25 января
 страстотерпица Великая Княжна Татьяна Николаевна (1897—1918) — 4/17 июля
 преподобномученица Татиана (Бесфамильная) — 8/21 октября
 исповедница Татьяна Бякирева — 10/23 декабря
 преподобномученица Татиана (Грибкова) — 1/14 сентября
 мученица Татьяна Гримблит — 10/23 сентября
 мученица Татьяна Егорова — 10/23 декабря
 мученица Татьяна Кушнир — Собор новомучеников
 преподобномученица Татиана (Фомичёва) — 20 ноября/3 декабря
 послушница, преподобномученица Татиана (Чекмазова) — 28 сентября/11 октября

Носители, известные по имени 
 Татьяна Николаевна — Великая княжна, вторая дочь императора Николая II
 Таня — псевдоним латиноамериканской революционерки
 Именем «Таня» назвалась на допросе Зоя Космодемьянская

В астрономии 
 (769) Татьяна — астероид, открытый в 1913 году

Наименование 
 «Великая княжна Татьяна Николаевна» — судно, построенное в 1914 году на Сормовском заводе для общества «Самолёт», двухдечный грузо-пассажирский пароход Волжского бассейна (вершина отечественного дореволюционного речного судостроения).
 «Татьяна» — советская ядерная бомба РДС-4 (индекс УВ ВВС — 8У69, изделие 244Н), ставшая первым тактическим ядерным оружием, производившимся серийно в СССР.

См. также 
 Татьянин день

Примечания 

Русские женские имена
Имена греческого происхождения